Украинское радио — центральное государственное радиовещание Украины.

С 16 ноября 1924 года до 1928 года радиовещание велось акционерным обществом «Радиопередача», в 1934-1953 гг. руководство радиовещание в Украинской ССР осуществлял Комитет радиовещания и радиофикации при Совете Министров УССР, в 1953-1957 гг. - Главное управление радиоинформации Министерства культуры УССР, в 1957-1991 гг. - Государственным комитетом Украинской ССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио УССР), с 24 мая 1991 года по 20 февраля 1995 года — Государственной телерадиовещательной компанией Украины. В 1995 году государственное радиовещание Украины было передано государственному предприятию «Национальная радиокомпания Украины», 19 января 2017 года — публичному акционерному обществу «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».  

С 16 ноября 1924 до 26 апреля 1965 года украинское республиканское радио вело радиовещание по одной республиканской программе, состоявшей из республиканских передач и передач 1-й программы Всесоюзного радио, с 26 апреля 1965 года до конца 1991 года по 1-й программе Украинского радио, состоявшей из республиканских передач и передач 1-й программы Всесоюзного радио, звучавшей на средних и ультракоротких волнах, и программе «Промынь», состоявшей из республиканских передач, звучавшей на средних волнах.

Примечания 

Радиовещание на Украине